Rubins peut désigner :
 Andrejs Rubins (1978-2022), footballeur letton ;
 Elmārs Rubīns (1944-), rameur letton ;
 Kathleen Rubins (1978-), astronaute américaine.
 Nancy Rubins (1952-), sculptrice américaine.

Voir aussi